Le Normand (... – ...) – fisico francese
 Frédéric Henri Le Normand de Lourmel (1811-1854) – generale francese
 Robin Le Normand (1996) – calciatore francese

Altro
 Classe Le Normand – classe di navi prodotta per la Marine nationale dopo la fine della seconda guerra mondiale

Pagine correlate
Normand
Normandie